Осташковичский сельсовет (белор. Асташкавіцкі сельсавет) — административная единица на территории Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Осташковичи.

История 
В 2006 году деревня Осиновка включена в состав Сосновоборского поселкового Совета депутатов.

Состав 
Осташковичский сельсовет включает 7 населённых пунктов:
 Высокий Борок — деревня
 Карповичи — деревня
 Останковичи — деревня
 Осташковичи — агрогородок
 Пожихарь — деревня
 Славань — деревня
 Чкалово — деревня

См. также 
 Светлогорский район

Примечания

Ссылки 
 Осташковичский сельсовет Светлогорского района 
Светлогорский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Светлогорского района (Гомельская область)